Аньело:

 Аньело — административный центр одноимённого департамента в провинции Неукен на юго-западе Аргентины.
 Аньело — департамент на востоке провинции Неукен, Аргентина.